Segundo Imperio se puede referir a:

 Segundo Imperio alemán (1867-1914).
 Segundo Imperio francés (1852-1870).
 Segundo Imperio búlgaro (1185-1422).
 Segundo Imperio de Brasil (1831-1889).
 Segundo Imperio de Haití (1849-1859).
 Segundo Imperio mexicano (1864-1867).